Mistrzostwa Świata w Zapasach 2009 odbyły się od 21 września do 27 września 2009 w Herning (Dania).

Reprezentacja Polski

Mężczyźni 
 styl klasyczny
 Mariusz Łoś (Agros Zamość) – 18. (55 kg)
 Edward Barsegjan (Cartusia Kartuzy) – 11. (60 kg)
 Sylwester Charzewski (Cement Gryf Chełm) – 22. (66 kg)
 Julian Kwit (Śląsk Wrocław) – 11. (74 kg)
 Damian Janikowski (Śląsk Wrocław) – 8. (84 kg)
 Marcin Olejniczak (Sobieski Poznań) – 26. (96 kg)
 Łukasz Banak (Śląsk Wrocław) - 29. (120 kg)

 styl wolny
 Adam Blok (Grunwald Poznań) – 19. (60 kg)
 Adam Sobieraj (Grunwald Poznań) – 14. (66 kg)
 Krystian Brzozowski (Górnik Łęczna) – 18. (74 kg)
 Radosław Marcinkiewicz (Górnik Łęczna) – 25. (84 kg)
 Radosław Baran (Ceramik Krotoszyn) - 25. (96 kg)
 Bartłomiej Bartnicki (Górnik Łęczna) – 7. (120 kg)

Kobiety 
 styl wolny
 Anna Łukasiak (AZS AWF Warszawa) – 19. (48 kg)
 Roksana Zasina (ZTA Zgierz) – 12. (51 kg)
 Sylwia Bileńska (Unia Racibórz) – 26. (55 kg)
 Agata Pietrzyk (LUKS Kraśnik) – srebrny medal (59 kg)
 Monika Michalik (Orlęta Trzciel) – 5. (63 kg)

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Styl wolny

styl klasyczny

kobiety

styl wolny

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w zapasach
2009 w zapasach
Sport w Herning
2009 w Danii